AFLC steht für
 American Football League of China
 Association of Free Lutheran Congregations, USA

Abkürzung